Досрочные парламентские выборы в Южной Африке проходили 6 сентября 1989 года. Они стали последними выборами, организованными по расовому принципу. Хотя очередные выборы должны были проходить в 1992 году, они были перенесены на более ранний срок для поддержки нового лидера Национальной партии Фредерика Виллема де Клерка, который был в процессе занятия должности Государственного президента вместо Питера Боты и планировал программу реформ, которая включала отход от системы апартеида. 

Национальная партия под руководством де Клерка одержала победу, получив 103 из 166 избиравшихся мест Палаты собраний, однако её поддержка избирателями упала на 48%. Консервативная партия, противившаяся разделению власти с другими расовыми группами, получила 41 место и осталась официальной парламентской оппозицией. Прогрессивная федеральная партия перед выборами перегруппировалась в Демократическую партию, которая усилила свои позиции, получив 34 места.

Результаты

Палата собраний 
Палата собраний представляла белых избирателей.

Палата представителей 
Палата представителей из 80 депутатов для цветных.

Палата делегатов 
Палата делегатов из 40 депутатов для индийцев.

Примечания

Ссылки 
 The South African general elections: 1989, SAHO
 Elections in South Africa , African elections Database
 Выборы 1989 года. Палата собраний. 
 Выборы 1989 года. Палата представителей. 
 Выборы 1989 года. Палата делегатов. 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1989 год в ЮАР
Сентябрь 1989 года